HSK puede referirse a:
Aeropuerto de Huesca-Pirineos
Hanyu Shuiping Kaoshi (prueba de competencia en chino)